Wilbert et Gandalf : Le film (Wilbert & Gandalf: The Movie) est un film d’animation américano-japonais sorti en 2001.
Réalisé par les studios d’animation Mook Animation et TMS Entertainment.

Fiche technique
 Titre original : Wilbert & Gandalf: The Movie
 Titre français : Wilbert et Gandalf : Le film
 Réalisateur : Phil Vischer et Mike Nawrocki
 Musique : Gregor Narholz et Thomas Newman
 Sociétés de production : Big Idea
 Société de distribution : Paramount Pictures
 Pays d'origine : , 
 Langues : Japonais, anglais
 Genre : Animation, aventure, comédie
 Durée : 100 minutes
 Classification : PG - Parental Guidance Suggested (États-Unis)
 Dates de sortie : 2001

Distribution 
 Scott Innes : Wilbert
 Frank Welker : Gandalf, 
 James Coburn : Wilco, partenaire de Wilbert
 Garry Chalk : Voix supplémentaires
 Scott McNeil : Voix supplémentaires
 Alessandro Juliani : Voix supplémentaires
 Ian James Corlett : Voix supplémentaires
 Tabitha St. Germain : Voix supplémentaires
 Michael Dobson : Voix supplémentaires
 Richard Newman : Voix supplémentaires

Notes et références

Liens externes 

Film japonais sorti en 1999
Film américain sorti en 1999
Film d'animation japonais
Film d'animation américain
Film mettant en scène un chien
Adaptation d'une série télévisée d'animation au cinéma